Rowan steht für

den Vornamen von:
 Rowan Atkinson (* 1955), britischer Schauspieler
 Rowan Blanchard (* 2001), US-amerikanische Schauspielerin 
 Rowan Hendricks (* 1979), südafrikanischer Fußballspieler
 Rowan Joffé (* 1973), britischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Rowan West (* 1953), deutsch-australischer Orgelbauer
 Rowan Williams (* 1950), Erzbischof von Canterbury

den Familiennamen von:
 Archibald Hamilton Rowan (1751–1834), irischer Politiker und Revolutionär
 Carl Rowan (1925–2000), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Ellis Rowan (1848–1922), australische Illustratorin, Malerin, Naturforscherin und Entdeckerin
 Frederick James Rowan (1816–1884), irischstämmiger Eisenbahnkonstrukteur und Erfinder
 Henry Rowan († 2015), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop

 Joe Rowan (1972–1994), US-amerikanischer Rechtsextremist
 John Rowan (1773–1843), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Rowan (1870–1930), US-amerikanischer Politiker
 Kelly Rowan (* 1965), kanadische Schauspielerin
 Matthew Rowan († 1760), britischer Politiker; Gouverneur der Province of North Carolina
 Michael Rowan-Robinson (* 1942), britischer Astrophysiker und Astronom
 Padraic Rowan (* 1990), irischer Bassbariton
 Peter Rowan (* 1942), US-amerikanischer Bluegrass-Musiker
Sheila Rowan (* 1969), britischer Physikerin
 Stephen Clegg Rowan, Vizeadmiral der United States Navy
 Thomas E. Rowan (1842–1901), US-amerikanischer Politiker
 William A. Rowan (1882–1961), US-amerikanischer Politiker

den Ringnamen von 
 Erick Rowan (eigentlich Joseph Ruud; * 1981), US-amerikanischer Wrestler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rowan (Iowa)
 Rowan (North Carolina)
 Rowan (Washington)
 Rowan Corners (New York)
 Rowan Mills (North Carolina)
 Rowan County (Kentucky), Verwaltungseinheit
 Rowan County (North Carolina), Verwaltungseinheit

Verschiedenes:
 Rowanzug, eine Betriebsart im Eisenbahnwesen
 Rowanwagen, ein spezieller Eisenbahntriebwagen
 der englische Name für Vogelbeere
 Rowan (Roman), ein Science-Fiction-Roman von Anne McCaffrey
 die Rowan Academy, eine Magierschule aus der Romanreihe Schule der Magier von Henry H. Neff
 Rowan Companies, britisches Ölbohrunternehmen